En Pologne, Grojec ou Grójec est le nom :

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Grójec, dans le powiat de Grójec, 
 de la ville de Grójec, chef-lieu de cette gmina ;
 du village de Grójec, dans le powiat de Przasnysz

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Grójec

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 du village de Grójec

dans la voïvodie de Silésie
 du village de Grójec

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 du village de Grojec, dans le powiat de Chrzanów
 du village de Grojec, dans le powiat d'Oświęcim

Homonymie de localités